Kamínia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kamíni (ort), Epirus, Thesprotia, 
 Kamínia (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Achaḯas, 

Robotskapade Greklandförgreningar